

Cinema 
 Passion Flower – film del 1921 diretto da Herbert Brenon
 Passion Flower – film del 1930 diretto da William C. de Mille